Daumas  är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Eugène Daumas (1804–1871), fransk militär och författare
 Jules Daumas (1812–1891), fransk militär
 Louis-Joseph Daumas (1801–1887), fransk skulptör
 Marie-Guillaume Daumas (1763–1838),  fransk militär

Se även 
 Delmas
 Dumas

Franska efternamn